En géométrie, un sextant est un angle dont la mesure est de 60 degrés, soit un sixième du cercle ;
 En navigation, un sextant est un instrument de mesure de la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon ;et le sextant Bris est un instrument de navigation créé par Sven Yrvind. Ce n'est pas tout à fait un sextant mais un petit et peu coûteux dispositif de mesure des angles qui peut être utilisé en navigation
 En astronomie :
 le sextant est un ancien instrument d'observation astronomique de la famille des Quart de cercle mobile ;
 le Sextant est une constellation ;
 le Sextant est une galaxie naine.
 En neurochirurgie, le sextant désigne un système permettant de réaliser l'ostéosynthèse de la colonne vertébrale par voie percutanée : le sextant est l'appareil qui permet la mise en place des vis pédiculaires dans les vertèbres et de relier ensuite celles-ci par une tige. Cette dernière est aussi insérée par voie percutanée par un arc, dans un mouvement qui donne à l'appareil sa ressemblance avec le sextant.
 Sextant est un album Jazz de Herbie Hancock enregistré en 1972.
 Sextant est un magazine de bande dessinée québécoise de la fin des années 1980.
 Sextant Avionique était l'ancien nom d'une entreprise française.
Voir aussi : Sextans, une pièce de monnaie en bronze produite au temps de la République romaine évaluée à un sixième d'As (2 unciae).